Windmotor Weidum kan verwijzen naar twee Amerikaanse windmotoren bij het Friese dorp Weidum:
Weidumermolen
Borniamoune